Царевский — фамилия и топоним. Имеет женскую форму .

Фамилия 
 Царевский, Александр Александрович (в монашестве Василий; 1848—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Старицкий, викарий Тверской епархии.
 
 Царевский, Арсений Семёнович (1853—1917) — духовный писатель, протоиерей и педагог; профессор богословия.
 Царевский, Евгений Николаевич (1904—1995) — советский учёный и инженер-оптотехник, Герой Социалистического Труда (1966).
 Царевский, Михаил Михайлович (1898—1963) — советский организатор промышленного строительства, Герой Социалистического Труда (1949).

Топоним 
 Царевский — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Царёвский уезд — административная единица в составе Саратовской, Астраханской и Царицынской губерний Российской Империи и РСФСР, существовавшая в 1835—1928 годах.

См. также 
 Царевщина
 Царевский метеорит — метеорит-хондрит весом 1225 килограммов, найденный в Волгоградской области поблизости от села Царев.